El término Wohlen puede referirse a:

 Wohlen, comuna suiza del cantón de Argovia.
 Wohlen bei Bern, comuna suiza del cantón de Berna.
 FC Wohlen, club de fútbol suizo.